Вейк-ан-Зеє 1978 — 40-й міжнародний шаховий турнір, який відбувся 1978 року.

Таблиця

Посилання 
 Інформація про турнір  на офіційному сайті

1978 у шахах